Жозеф Валантен Буссинеск (, 13 марта 1842,  — 19 февраля 1929, Париж) — французский учёный, механик, член Парижской Академии наук (1886), доктор (1867) и профессор (1886) Парижского университета, автор ряда работ по гидродинамике, оптике, термодинамике, теории упругости.

В 1871–1872 годах опубликовал свои результаты, посвящённые теоретическим исследованиям уединённых волн в каналах (подобных уединённой волне Рассела — солитону). Получил уравнение, описывающее такие волны.

Другое уравнение Буссинеска описывает движение грунтовых вод.

Библиография

См. также 
 
 Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. 2-е изд., испр. М.: Физматлит, 2001. С. 60-66. 

Математики Франции
Механики Франции
Члены Французской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Лауреаты премии Понселе
Члены Академии деи Линчеи